Бокша:

 Бокша — село в Фалештском районе Молдавии.
 Бокша — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Бокша, Владимир Викентьевич (1889—?) — сотрудник органов охраны правопорядка, старший майор милиции.
 Бокша, Иван Иванович (род. 1932) — украинский политик.